Атинагор може да се отнася за:

 Атинагор от Атина – древногръцки философ
 Атинагор I – константинополски патриарх в периода 1948 – 1972